Норт Адамс има више значења:
 Норт Адамс (Масачусетс)
 Норт Адамс (Мичиген)